Rn lub RN

 radon (Rn) – pierwiastek chemiczny
 Rn (RN) – Rada nadzorcza, Rada Nadzorcza
 Royal Navy – RN
 Ruch Narodowy – RN
 Rada Narodowa – RN
 RN, Regia Nave – włoski okręt Regia Marina (1861-1946)